Англо-французское соглашение ( — букв. «сердечное соглашение») — серия соглашений по колониальным вопросам между Британской империей и Францией, подписанные 8 апреля 1904 года. Они подвели черту под столетием колониального соперничества между державами («драка за Африку») и, наряду с франко-русским союзом, привели к созданию Антанты.

Подписанные документы 
 Совместная декларация о Египте и Марокко. Её сопровождали секретные статьи.
 Соглашение о Ньюфаундленде и границах в Африке. Франция отказывалась от притязаний на побережье Ньюфаундленда. В обмен Британия передавала Франции некоторые территории в Африке.
 Декларация о Сиаме, Мадагаскаре и Новых Гебридах.

Примечания

Ссылки 
 Declaration between the United Kingdom and France Respecting Egypt and Morocco, Together with the Secret Articles Signed at the Same Time
 100th Anniversary commemorative website.

Британско-французские отношения
Международные договоры Великобритании
Договоры Франции периода Третьей республики
Франция в Первой мировой войне
Апрель 1904 года